Ки́рков () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Кирков, Георгий (настоящая фамилия Майстора; 1867—1919) — болгарский писатель-сатирик, профсоюзный деятель, один из организаторов Болгарской рабочей социал-демократической партии.
 Кирков, Иван (1932—2010) — болгарский художник, график, сценограф; профессор Болгарской национальной художественной академии.
 Кирков, Людмил (1933—1995) — болгарский театральный и кинорежиссёр и актёр.

 Киркова, Мария (род. 1986) — болгарская горнолыжница.